Сезон 2010-2011 гг., стал для Манчестера Сити 116-м в истории клуба и 9-м подряд в Премьер-лиге. Это был третий сезон с момента приобретения клуба шейхами из ОАЭ. Несмотря на два предыдущих неудачных сезона, руководство не сменило курс развития. Состав укрепился такими игроками как Джеймс Милнер, Жером Боатенг, Давид Сильва, Яя Туре, Марио Балотелли и др.

Третий сезон при шейхах стал успешным. Команде покорился первый трофей — кубок Англии. Однако в остальных соревнованиях крупных успехов добиться не удалось — 3-е место в чемпионате, вылет из кубка лиги от Вест Бромвича, а также из Лиги Европы на стадии 1/8 финала от Динамо Киев.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

146.610.000

Зима 

37.000.000

Ушли из клуба

Лето 

35.200.000

Зима 

0

Общие убытки:183.610.000

Общая прибыль:35.200.000

Разница:148.410.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

Лига Европы

Квалификация

4-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Манчестер Сити»